Jiddat al Harasis 018 — метеорит-хондрит масою 202 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити